Хри́стич — українське прізвище. Відомі носії:

 Христич Галина Якимівна (1913) — український кінооператор.
 Христич Дмитро Анатолійович (1969) — радянський та український хокеїст, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Христич Зоя Петрівна (1932-2016) — українська оперна співачка, народна артистка УРСР.
 Христич Леонід Іванович (Хрістіч) — бортмеханік вертольоту Мі-8, екіпаж якого 2 жовтня 1986 року виконував обов'язок під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
 Христич Надія Іванівна (1962) — українська письменниця.
 Христич Павло Дем'янович (1895 — † ?) — колишній голова Київської міської ради.
 Христич Яким Гнатович (1884 — †1971) — мічман Військово-Морського флоту УНР.

Українські прізвища